Bíblia: Joab, fill de Seruià, la germana del rei David.
 Geografia: Joab és un consell regional d'Israel.